Incertella är ett släkte av tvåvingar. Incertella ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fritflugor
Incertella